Pia Casa di Lavoro di Montedomini - Voce relativa all'ente Assistenziale
Montedomini (Dicomano) - Voce relativa alla località del Comune di Dicomano (FI)